Wilhelm Ritterbach ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Ritterbach (Maler, 1878) (1878–1940), deutscher Maler
 Wilhelm Ritterbach (Maler, 1884) (1884–1952), deutscher Glasmaler